Als NUTS:EL (seit NUTS Fassung 2010, vorher NUTS:GR)
oder NUTS-Regionen in Griechenland bezeichnet man die territoriale Gliederung Griechenlands gemäß der europäischen „Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“ (NUTS). Die Änderung von GR auf EL erfolgte mit der Fassung 2010, die durch die EU-Verordnung 31/2011 vom 17. Januar 2011 erlassen wurde und seit 1. Januar 2012 für die Datenübermittlung an das Eurostat gilt.

Grundlagen 
In Griechenland werden die drei NUTS-Ebenen wie folgt belegt:
 NUTS-1: 4 Gruppen von Entwicklungsregionen ()
 NUTS-2: die 13 Regionen ()
 NUTS-3: 52 Gebiete; jeweils einzelne oder mehrere Regionalbezirke, einige davon gebietsgleich mit den ehemaligen Präfekturen (), die zum 1. Januar 2011 abgeschafft wurden
 LAU: 6.133 Gemeinden, Kommunen (, )

Liste der NUTS-Regionen in Griechenland 
Fassung NUTS 2013

Siehe auch 
 ISO-3166-2-Codes für Griechenland
 Verwaltungsgliederung Griechenlands

Weblinks 
 . In: EUR-Lex. (Rechtsinformationssystem der EU), S. 21.
 Liste der NUTS-Codes Ebene 1 bis 3 von 2016 mit Änderungen zu 2013, auf SIMAP (EU-Informationssystem für die Europäische Auftragsvergabe).
 Geschichtliche Entwicklung der NUTS-Gliederungen, auf Eurostat.

Einzelnachweise 

EL
Geographie (Griechenland)